TCPA steht als Abkürzung für:

 Trusted Computing Platform Alliance, ein Konsortium von Unternehmen aus dem Computer-Hardware- und Softwarebereich
 Time to closest point of approach, in der Navigation die Zeitdauer bis zum Erreichen des Passierabstands

TCPA